Vacchetta steht für:

 Vacchetta (San Maurizio d’Opaglio), Ortsteil der Gemeinde San Maurizio d’Opaglio, Provinz Novara (NO), Region Piemont, Italien

Vacchetta ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Vacchetta (1863–1940), italienischer wissenschaftlicher Zeichner und Architekturhistoriker